Pond Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pond Island (Cumberland County, Maine)
 Pond Island (Hancock County, Maine)
 Pond Island (Sagadahoc County, Maine)
 Pond Island (Washington County, Maine)
 Pond Island (Maryland)
 Pond Island (North Carolina)

Siehe auch:
 Pond Island National Wildlife Refuge, National Wildlife Refuge im Sagadahoc County, Maine, Vereinigte Staaten: